Anthostoma — рід грибів родини Diatrypaceae. Назва вперше опублікована 1867 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 18.11.2019 налічує 36 видів роду Anthostoma:

Примітки

Джерела 
 Nitschke, T. 1867. Pyrenomycetes Germanici. 1:1-160 - P.110

Роди грибів
Ксиларіальні